The Last Summer kan avse:

 The Last Summer (album) – ett album från Lo-Fi-Fnks
 The Last Summer (film) – en amerikansk romantisk komedifilm från 2019